Europamästerskap 1981 kan avse:

Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1981
Europamästerskapen i fälttävlan 1981
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1981
Europamästerskapen i konståkning 1981
Europamästerskapet i basket för herrar 1981
Europamästerskapet i basket för damer 1981
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1981
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1981
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1981
Europamästerskapen i simsport 1981